Jordanów ist der Name folgender Orte und Ortsteile in Polen:

 Jordanów, Stadt im Powiat Suski, Wojewodschaft Kleinpolen
 Jordanów (Landgemeinde), Gmina im Powiat Suski, Wojewodschaft Kleinpolen
 Jordanów, Dorf der Gmina Gąbin im Powiat Płocki, Woiwodschaft Masowien
 Jordanów, Dorf der Gmina Brzeziny im Powiat Brzeziny, Woiwodschaft Łódź
 Jordanów Śląski, Ort und Sitz der Gmina Jordanów Śląski im Powiat Wrocławski in der Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Jordanow
 Jordanowo